Матс Виландер је освојио турнир. У финалу је победио Џимија Конорса резултатом 6-4, 4-6, 6-4, 6-4.

Носиоци 

  'Матс Виландер (победник)
  Џими Конорс (финалиста)
  Милослав Мечирж (полуфинале)
  Тим Мејот (четврто коло)
  Андрес Гомез (друго коло)
  Јаник Ноа (полуфинале)
  Андерс Јерид (четвртфинале)
  Мартин Хаите (треће коло)
  Андре Агаси (треће коло)
  Јоаким Нистрем (друго коло)
  Емилио Санчез (четврто коло)
  Христо ван Ренсбург (прво коло)
  Дејвид Пејт (прво коло)
  Микаел Пернфорс (четврто коло)
  Гиљермо Перез-Ролдан (прво коло)
  Слободан Живојиновић (треће коло)
|
  Амос Мансдорф ''(четврто коло) 
  Кевин Карен ''(друго коло) 
  Андреј Чесноков ''(четвртфинале) 
  Едвардо Бенгоечеа ''(прво коло) 
  Џон Фицџералд ''(треће коло) 
  Микијел Схаперс ''(друго коло) 
  Клаудио Мецадри ''(друго коло) 
  Петер Лундгрен ''(друго коло) 
  Џон Фроли ''(треће коло) 
  Рамеш Кришнан ''(четврто коло) 
  Томаш Шмид ''(треће коло) 
  Џими Аријас ''(прво коло) 
  Пол Анакон ''(треће коло) 
  Ден Голди ''(треће коло) 
  Карл-Уве Штеб ''(друго коло) 
  Луиз Матар ''(друго коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1988.